Решица може бити:

 Решица, град у Румунији
 Општина Решица (Караш-Северин), општина у Румунији
 Решица (Кошице-околина), насеље у Словачкој

Види још 
 Решице, насеље у Чешкој